War is the H-Word es el episodio 30 (décimo séptimo de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Fry y Bender están en una tienda comprando un chicle con sabor a jamón serrano cuando el dependiente les niega el 5% de descuento para el ejército puesto que ellos no son militares. Así que se sienten injustamente discriminados. Para poner remedio a la situación, deciden alistarse en el ejército, coger las tarjetas de descuento, comprar en la tienda y luego desertar. El militar encargado del alistamiento les confirma que es correcto, que pueden hacer todo esto a no ser, claro, que se declare una guerra. Y como era previsible, en el mismo instante en que están firmando el alistamiento suena la alarma de aviso de declaración de guerra. Cuando van al Ninbus, Leela pide enlistarse para proteger a sus amigos. Sin embargo, Zapp se lo niega, debido a una regla que sólo acepta hombres, ella igual se enlista disfrazándose de hombre (Lee Lemon). En la guerra el enemigo es una guerrilla de diferentes pelotas. Fry es degradado a ayudante de Kif (lo cual hace que Kif se comporte más agresivo que Zapp) por actuar de cobarde, y Zapp se encuentra extrañamente atraído a Lee Lemon. El plan de Zapp es irse dejando a una bomba dentro de Bender para explotar al planeta cuando él diga trasero. Al final no pueden sacar la bomba, sin embargo le cambiaron la palabra con las diez palabras que menos se dice y al decir una se escucha una explosión dando a entender que Bender la dijo.

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000